

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Piecki – część miasta Gdańsk
 Piecki – część miasta Zawiercie
 Piecki – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Nowa Wieś Wielka
 Piecki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica
 Piecki – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Filipów
 Piecki – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osiek
 Piecki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki
 Piecki – część wsi Ostaszewo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Grodziczno

Inne 
 Piecki – jezioro
 Piecki – skały w Pieninach
 Piecki – wzniesienie w Kluczach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Zobacz też 
 Chojane-Piecki, Kańkowo-Piecki, Wojny-Piecki, * Piecki Małe, Piecki-Migowo, Rezerwat przyrody Piecki, Piecki Jezuickie